Susanti est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aries Susanti Rahayu (née en 1995), escaladeuse sportive indonésienne
Susi Susanti (née en 1971), joueuse indonésienne de badminton

Homonymie de patronyme